Törring steht für:

 Toerring, bayerisches Adelsgeschlecht – zu Namensträgern siehe dort
 Törring (Tittmoning), Dorf der Gemeinde Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Tørring